Kłodno (Pommeren), een plaats in het Poolse district Kartuski, woiwodschap Pommeren
 Kłodno (West-Pommeren), een plaats in het Poolse district Gryficki, woiwodschap West-Pommeren